Pachygrapsus  — род крабов из семейства Grapsidae.

Описание 
Карапакс угловатый, почти прямоугольный. Диаметр взрослых особей от 25 мм (Pachygrapsus transversus) до 6 см (Pachygrapsus crassipes). Эти виды встречаются в разных зонах (прибрежных, наземных, пелагических).

Ареал и места обитания 
Ареал охватывает Чёрное и Средиземное моря, Атлантический океан от Северо-Западного побережья Франции до Азорских островов. Встречаются на побережьях Кавказа и Крымского полуострова на небольших глубинах с каменистым дном.

Питание 
Питаются, главным образом, донными беспозвоночными и органическими остатками.

Виды 

В роде Pachygrapsus 14 видов:
 Pachygrapsus corrugatus (von Martens, 1872)
 Pachygrapsus crassipes , 1840
 Pachygrapsus fakaravensis Rathbun, 1907
 Pachygrapsus gracilis (Saussure, 1858)
 Pachygrapsus laevimanus Stimpson, 1858
 Pachygrapsus loveridgei Chace, 1966
 Мраморный краб (Pachygrapsus marmoratus) (Fabricius, 1787)
 Pachygrapsus maurus (Lucas, 1846)
 Pachygrapsus minutus A. Milne-Edwards, 1873
 Pachygrapsus planifrons de Man, 1888
 Pachygrapsus plicatus (H. Milne Edwards, 1837)
 Pachygrapsus propinquus de Man, 1908
 Pachygrapsus socius Stimpson, 1871
 Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850)

Примечания

Ссылки 
 Семейство Grapsidae / Род Pachygrapsus Randall, 1839

Прибрежные крабы
Роды ракообразных